Potos – w mitologii greckiej bóg i uosobienie pożądania miłosnego
 potos (stopłat) – rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych

Zobacz też 
 Potos flavus (kinkażu) – gatunek ssaka z monotypowego rodzaju Potos, z rodziny szopowatych
 Potosí – strona ujednoznaczniająca